Leptocorticium är ett släkte av svampar. Leptocorticium ingår i familjen Corticiaceae, ordningen Corticiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Leptocorticium